Maomé Aiube Cã (emir)  — emir do Afeganistão
 Maomé Aiube Cã (general)  — militar e então presidente do Paquistão